Мичиген се може односити на:
 Мичиген (држава), савезна америчка држава
 Мичиген (језеро), једно од великих језера америчког континената